Melaspilea är ett släkte av lavar. Melaspilea ingår i familjen Melaspileaceae, ordningen Arthoniales, klassen Arthoniomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Melaspilea